Slovenska nogometna zona, također i kao Slovenska zonska liga, Slovenska republička liga, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1960./61.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Maribor".

Ljestvica 

 "Maribor" je osnovan u prosincu 1960., te je u proljetnom dijelu sezone zamijenio klub "ŽSD", koji je potom reformiran kao "Železničar" 
 "Nova Gorica" se spomije i kao "Gorica" 
 "Krim" iz Ljubljane se spominje i kao "Odred / Krim"

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Podsavezna liga Celje 1960./61. 
 Podsavezna liga Maribor 1960./61.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1960-61, Beograd, 1961., ISSN: 0351-2894 
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 70 
 nkmaribor.com, Slovenska republiška liga - 1960/61, pristupljeno 24. veljače 2019. 
  

1960-61 1
SLO 1  
1960-61 1 
1960-61